

19. Jahrhundert

20. Jahrhundert

21. Jahrhundert 

!
Wissenschaftsjahre